FC Kopenhagen is een Deense voetbalclub, opgericht op 1 juli 1992 en uitkomend in de Superligaen. De club speelt zijn thuiswedstrijden in Parken.

De club werd in 1992 opgericht als fusieclub tussen Kjøbenhavns Boldklub (KB), een club die was opgericht in 1876 en daarmee een van de oudste clubs op het Europese vasteland, en Boldklubben 1903. FC Kopenhagen plaatste zich in het seizoen 2006/07 voor het eerst voor de groepsfase van de Champions League, ten koste van Ajax.

De club heeft een rivaliteit met Brøndby IF die tevens in de hoogste Deense divisie speelt. Beide clubs komen uit Kopenhagen. Wedstrijden tussen de twee clubs hebben de bijnaam de New Firm, een verwijzing naar de Old Firm, de wedstrijden in Schotland tussen Rangers FC en Celtic.

Erelijst 
Deens landskampioen (14x)
 1993, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2019, 2022
Beker van Denemarken (8x)
 1995, 1997, 2004, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017
Deense League Cup (1x)
 1996
Deense Super Cup (3x)
 1995, 2001, 2004
Royal League (2x)
 2005, 2006

Eindklasseringen

|}

In 1991 werd de Superligaen geïntroduceerd. De 1. division werd vanaf dat jaar het 2e niveau en de 2. division het 3e niveau.  In de seizoenen 1991/92 t/m 1994/95 werd een herfst (h)- en een voorjaarscompetitie (v) gespeeld, waarbij in de herfst al werd gepromoveerd en gedegradeerd.

FC Kopenhagen in Europa 

FC Kopenhagen speelt sinds 1992 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (16x)
1993/94, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/2014, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2022/23
Europa League (10x)
2009/10, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Europa Conference League (1x)
2021/22
Europacup II (3x)
1995/96, 1997/98, 1998/99
UEFA Cup (8x)
1992/93, 1994/95, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2007/08, 2008/09
Intertoto Cup (2x)
1996, 1999

Bijzonderheden Europese competities:

UEFA Club Ranking: 41 (23-05-2022)

Bekende (oud-)spelers 

 Claudemir
  Thomas Kaminski
 Steve De Ridder
 Tom Høgli
  Igor Vetokele

Selectie 2019/20

 = Aanvoerder

Trainer-coaches 
In onderstaand overzicht zijn slechts de competitieduels meegenomen.

Externe link 
 Officiële website

 
Østerbro